Santa Cruz Futebol Clube este o echipă de fotbal din Recipe, Pernambuco, Brazilia.

Lotul actual

Legături externe
 Official Site 

Fondări în 1914
Cluburi braziliene de fotbal